Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute du 2 au .

Olga Morozova remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Peggy Michel.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Adelaide
Tennis en Australie en 1974
Tennis en décembre 1974